John Duncombe henviser til blandt andre:

 John Duncombe (politiker) (1622-1687) – engelsk politiker
 John Duncombe (forfatter) (1729-1786) – engelsk forfatter

Se også 

 John Duncumb (1765-1839) – engelsk forfatter